;Ибн Хаджар
 Ибн Хаджар аль-Аскаляни (1372—1448) — исламский богослов и историк
 Ибн Хаджар аль-Хайтами (ум. 1503) — исламский богослов, учёный шафиитского мазхаба
 Ибн Хаджар Абу Бакр — исламский богослов